Romániai települések
 Pojény Beszterce-Naszód megyében
 Pojény Hunyad megyében